Трансчеловек:

 Трансчеловек — «переходный человек», первый шаг на пути эволюции в постчеловека.
 Трансчеловек — роман Юрия Никитина, вышедший в 2006 году.